Keck může být:

 Keck a Mithouard – judikát Soudního dvora Evropské unie z roku 1993
 Keckovy dalekohledy – dva největší optické a infračervené dalekohledy na světě

příjmení
 Bohuslava Kecková (1854–1911) – historicky první česká lékařka